En , Krzelów est le nom de :
 Krzelów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Krzelów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.